Ury steht für:
 Ury, einen Fluss in Aberdeenshire in Schottland, siehe Urie (Fluss) 
 Ury (Seine-et-Marne), eine Gemeinde in Frankreich
 Ury (West Virginia), ein gemeindefreies Gebiet in West Virginia, USA
 Ury House, eine Ruine eines Herrenhauses bei Stonehaven in Schottland
 Warenhaus Ury, ein ehemaliges Kaufhaus in Leipzig

Ury ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Ury (1849–1915), Rabbi und Landtagsabgeordneter
 Adolf Müller-Ury (auch Adolf Müller-Uri, Adolfo Müller-Uri; 1862–1947), schweizerisch-US-amerikanischer Maler
 David Ury (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Else Ury (1877–1943), deutsche Schriftstellerin und Kinderbuchautorin
 Julius Ury (1873–1940), deutscher Warenhausgründer
 Lesser Ury (1861–1931), deutscher Maler
 Moritz Ury (1872–1939), deutscher Warenhausgründer und Kunstsammler
 Tanya Ury (* 1951), britisch-deutsche Aktivistin, Autorin und Künstlerin
 William Ury (* 1953), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Mitbegründer des Harvard-Konzepts

URY steht für:
 Uruguay (ISO-3166-Ländercode)
 Flughafen al-Qurayyat in Saudi-Arabien (IATA-Code)

ury steht für:
 Orya (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Orya-Zweigs der Orya–Tor-Sprachen in Indonesien

Siehe auch:
 Uhry
 Uri (Begriffsklärung)
 Urie
 Oury (Begriffsklärung)

Abkürzung